Joakim Lindström (né le  à Skellefteå en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Skellefteå AIK, il commence sa carrière en senior dans l'Elitserien avec le MODO Hockey en 2001. Il est repêché au deuxième tour, en quarante-et-unième position au total par les Blue Jackets de Columbus lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2002. Il part en Amérique du Nord en 2005. Il est assigné au Crunch de Syracuse, club ferme des Blue Jackets dans la Ligue américaine de hockey. Le , il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey avec les Blue Jackets face aux Kings de Los Angeles. Il a également porté les couleurs des Coyotes de Phoenix et de l'Avalanche du Colorado dans la LNH.

Carrière internationale 
Il représente la Suède au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1999-2000|| MODO Hockey U18|| J18 Allsvenskan || 17|| 6|| 14|| 20|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1999-2000|| MODO Hockey || J20 SuperElit || 10|| 4|| 4|| 8|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001|| MODO Hockey || J20 SuperElit || 12|| 7|| 14|| 21|| 46|| 4|| 2|| 3|| 5|| 24
|-
| 2000-2001|| MODO Hockey || Elitserien|| 10|| 2|| 3|| 5|| 2|| 7|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2001-2002|| MODO Hockey || J20 SuperElit || 10|| 9|| 6|| 15|| 67|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2001-2002|| MODO Hockey Ornskoldsvik|| Elitserien|| 42|| 4|| 3|| 7|| 20|| 14|| 3|| 5|| 8|| 8
|-
| 2001-2002 || IF Troja-Ljungby || Allsvenskan || 3|| 0|| 0|| 0|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003|| MODO Hockey Ornskoldsvik|| Elitserien|| 29|| 4|| 2|| 6|| 14|| 6|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| 2002-2003 || Örnsköldsviks SK|| Allsvenskan || 2|| 1|| 1|| 2|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003|| MODO Hockey || J20 SuperElit || 2|| 5|| 1|| 6|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| MODO Hockey Ornskoldsvik|| Elitserien|| 15|| 0|| 2|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004 || IF Sundsvall Hockey|| Allsvenskan || 2|| 0|| 5|| 5|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| MODO Hockey || J20 SuperElit || 2|| 4|| 1|| 5|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| MODO Hockey || Elitserien|| 37|| 2|| 3|| 5|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| Crunch de Syracuse|| LAH|| 13|| 4|| 4|| 8|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| Blue Jackets de Columbus|| LNH|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| Crunch de Syracuse|| LAH|| 64|| 14|| 29|| 43|| 52|| 6|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
| 2006-2007|| Blue Jackets de Columbus|| LNH|| 9|| 1|| 0|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007|| Crunch de Syracuse|| LAH|| 50|| 22|| 26|| 48|| 34|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| Blue Jackets de Columbus|| LNH|| 25|| 3|| 4|| 7|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| Crunch de Syracuse|| LAH|| 49|| 25|| 35|| 60|| 68|| 13|| 4|| 3|| 7|| 6
|-
| 2008-2009|| Chops de l'Iowa|| LAH|| 21|| 7|| 14|| 21|| 33|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| Coyotes de Phoenix|| LNH|| 44|| 9|| 11|| 20|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009 || Rampage de San Antonio || LAH|| 3|| 1|| 1|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Torpedo Nijni Novgorod|| KHL|| 55|| 10|| 20|| 30|| 62|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| Skellefteå AIK|| Elitserien|| 54|| 28|| 32|| 60|| 134|| 18|| 4|| 7|| 11|| 16
|-
| 2011-2012|| Avalanche du Colorado|| LNH|| 16|| 2|| 3|| 5|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Skellefteå AIK|| Elitserien|| 21|| 7|| 13|| 20|| 45|| 19|| 5|| 12|| 17|| 22
|-
| 2012-2013|| Skellefteå AIK || Elitserien || 53|| 18|| 36|| 54|| 56|| 13|| 4|| 7|| 11|| 4
|-
| 2013-2014|| Skellefteå AIK || SHL || 55|| 23|| 40|| 63|| 72|| 14|| 6|| 12|| 18|| 10
|-
| 2014-2015 || Blues de Saint-Louis || LNH || 34|| 3|| 3|| 6|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Maple Leafs de Toronto || LNH  || 19|| 1|| 3|| 4|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL ||47 ||8 ||13 ||21 ||24 ||13 ||0 ||2 ||2 ||10
|-
| 2016-2017|| Skellefteå AIK || SHL || 51|| 18|| 36|| 54|| 32|| 7|| 2|| 2|| 4|| 4
|-
| 2017-2018|| Skellefteå AIK || SHL || 46|| 16|| 34|| 50|| 63|| 12|| 3|| 4|| 7|| 29
|-
| 2018-2019|| Skellefteå AIK || SHL || 48|| 18|| 24|| 42|| 20|| 6|| 3|| 2|| 5|| 0
|-
| 2019-2020|| Skellefteå AIK || SHL || 47|| 16|| 23|| 39|| 45|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021|| Skellefteå AIK || SHL || 52|| 12|| 33|| 45|| 42|| 12|| 4|| 6|| 10|| 35
|-
| 2021-2022|| Skellefteå AIK || SHL  ||  || 

| 150|| 19|| 24|| 43|| 58|| -|| -|| -|| -|| -

Au niveau international 

| 2001 || align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans || 6|| 2|| 5|| 7|| 2|| +1|| align="left"| Septième place
|-
| 2003 || align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 2|| 3|| 5|| 6|| +1|| align="left"| Huitième place
|-
| 2014 || align="left"| Championnat du monde || 9|| 5|| 6|| 11|| 4|| +4|| align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2015 || align="left"| Championnat du monde || 8|| 2|| 3|| 5|| 2|| 0|| align="left"| Cinquième place
|-
| 2018 || align="left"| Jeux olympiques || 4|| 0|| 0|| 0|| 0|| -2|| align="left"|  place

Références 

Naissance en décembre 1983
Naissance à Skellefteå
Joueur international suédois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blue Jackets de Columbus
Joueur du Skellefteå AIK
Joueur du MODO hockey
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur des Chops de l'Iowa
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur des Blue Jackets de Columbus
Joueur des Coyotes de Phoenix
Joueur de l'Avalanche du Colorado
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg
Joueur du IF Troja-Ljungby
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Joueur du IF Sundsvall Hockey
Gagnant du Guldpucken